Birta steht für:

 Birta (Arkansas), eine Stadt in Yell County, Arkansas, Vereinigte Staaten
 Birta, der italienische Name von Birtha, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche

Siehe auch

 Birtha (Begriffsklärung)